È stata la prima edizione del torneo.

Kevin Anderson ha battuto in finale Sam Querrey con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-61.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Kevin Anderson (campione)
  Sam Querrey (finale)
  John Isner (secondo turno)
  Adrian Mannarino (semifinale)

 Kei Nishikori (semifinale)
 Ryan Harrison (secondo turno) 
 Steve Johnson (primo turno)
 Nikoloz Basilashvili (primo turno)

Wildcard 

  Sebastian Korda (primo turno)
  Mackenzie McDonald (primo turno)

 Noah Rubin (primo turno)

Qualificati 

  Ernesto Escobedo (secondo turno)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)

 Adrián Menéndez Maceiras (quarti di finale) 
 Stefano Travaglia (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

New York Open 2018